

Patronyme 

 Jean Baptiste Cabanis (1725-1786), agronome français ;
 Pierre Jean Georges Cabanis (1757-1808), médecin physiologiste et philosophe français ;
 Jean Guillaume Gaston Cabanis (1813-1847), homme politique français ;
 Paul Cabanis (1892-1944), médecin et homme politique français ;
 Jean Louis Cabanis (1816-1906), ornithologue et directeur de musée allemand ;
 José Cabanis (1922-2000), romancier, essayiste et magistrat français ;
 André Cabanis (1947-) historien du droit français.

Toponyme 

 Lycée Georges-Cabanis de Brive-la-Gaillarde (porte le nom de Pierre Jean Georges Cabanis) ;  
 Médiathèque José-Cabanis, bibliothèque française de Toulouse ;
 Rue Cabanis, voie publique du  parisien (porte le nom de Pierre Jean Georges Cabanis).

Autres 
 Républicain de Cabanis, espèce d’oiseaux de la famille des passeridés ;
 Chipiu de Cabanis, espèce d’oiseaux de la famille des Thraupidae ;
 Bulbul de Cabanis, espèce d’oiseaux de la famille des Pycnonotidae.